

Sigle 
 Unità sanitaria locale – oggi Azienda sanitaria locale (ASL)
 United Soccer League – campionato statunitense di calcio attivo nelle stagioni 1984 e 1985
 United Soccer League – nome con cui era noto dal 2015 al 2018 il campionato nordamericano di secondo livello di calcio
 United Soccer Leagues – lega nordamericana di calcio

Codici 
 USL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Useless Loop (Australia)

Altri progetti